Бернар I ()
 Бернар I (ум. 828) — граф Пуатье.
 Бернар I (ум. 868) — граф Оверни.
 Бернар I (до 1105 — между 1145 и 1150) — граф Комменжа с 1105 года.
 Бернар I д'Арманьяк — граф д'Арманьяк.
 Бернар Септиманский (ум. 844) — маркиз Септимании, граф Барселоны и Тулузы.